Blok g – grupa hipotetycznych pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, których elektrony o najwyższej energii znajdują się w stanie podstawowym na orbitalach g.

Nowy typ orbitala zwiększy liczbę miejsc dostępnych dla elektronów i wydłuży okres o dodatkowe 18 kolumn, co obejmuje rozszerzony układ okresowy pierwiastków. Wraz z rozważaniami własności pierwiastków bloku g w dziewiątym okresie pojawia się problem końca układu okresowego.

Hipotetyczne pierwiastki okresów 8 i 9 bloku g:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Układ okresowy